Шарль Котте (; 1863, Ле-Пюи-ан-Веле, департамент Верхняя Луара — 1925, Париж) — французский живописец, график. Постимпрессионист.

Биография 
Учился живописи в парижской Школе изящных искусств под руководством Пьера Сесиля Пюви де Шаванна, одновременно посещал занятия в Академии Жюлиана в Париже, брал уроки у Альфреда Ролля.

В 1904 году совершил путешествие в Испанию и Исландию (1907). С 1885 по 1913 год Ш. Котте ежегодно ездил на побережье Бретани, где позже окончательно поселился и создал серию пейзажей и картин, посвящённых жизни рыбаков. Часто писал картины на Женевском озере.

С небольшой группой художников-единомышленников (Люсьен Симон, Эдмон Аман-Жан, Морис Дени и др.) в 1895 году организовал так называемую «», чьи работы отличались грубым реализмом и тёмной палитрой цветов. Шарль Котте считается лидером этого художественного объединения.

В лучших работах этого периода повседневные бытовые сценки, исполненные в манере, близкой символизму, проникнуты духом эпических полотен. Однако в целом творческий метод Котте оказался значительно ближе к традициям реализма.

Кроме того, занимался иллюстрациями и офортами.

Несмотря на успешную карьеру, после 1913 года художник практически прекратил работать из-за тяжёлой болезни.

Примечания

Ссылки 
 Cottet et les croyances

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Графики Франции
Художники-пейзажисты Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники-реалисты
Художники-постимпрессионисты
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств